Die Wismilak International 2000 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Kuala Lumpur. Es war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 4. bis 12. November 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Kuala Lumpur